Baumgartner se poate referi la:
 Alfred Baumgartner
 Zsolt Baumgartner

Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale